Skwierzyn – używana w latach 1977-1981 oficjalna nazwa wsi Skwirtne w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Uście Gorlickie
 Skwierzyn – rzadko używana nazwa miasta Skwierzyna